Брахманы:

 Брахманы — члены высшей варны индуистского общества.
 Брахманы — священные писания индуизма, часть литературы шрути.

См. также 
 Брахман (значения)